Caterham (Surrey), plaats in het Engelse graafschap Surrey.
 Caterham (automerk), naar deze plaats genoemde sportautofabrikant.
 Caterham F1 Team Maleisisch Formule 1-team.